Clem es un nombre que puede hacer referencia a:

 Clem Beauchamp (1892–1992), actor estadounidense
 Clem Burke (1955-), baterista estadounidense
 Clem Clempson (1949-), guitarrista de rock inglés
 Clem Haskins (1943-), jugador de baloncesto estadounidense
 Clem McCarthy (1882–1962), comentarista deportivo y locutor de megafonía estadounidense 
Clem personaje de ficción de la serie de televisión Buffy, la cazavampiros